Masetto ist
 eine Opernfigur in Mozarts Don Giovanni
 Guido Masetto (1914–2000), Schweizer Bergsteiger